Los steht für:
 Zuteilung bei einem Losverfahren
 Anteilschein bei einer Lotterie 
 Baulos, einzelner Abschnitt eines Bauprojekts
 Los (Produktion) oder Fertigungslos, eine bestimmte Menge von Erzeugnissen, die zusammenhängend hergestellt werden
 eine bestimmte Menge von gleichen Gütern bei der Bestellung, siehe Bestellmenge
 einzelnes Angebot bei einer Auktion, siehe Auktion #Material sichten und prüfen
 Schicksal, der persönlichen Entscheidungsfreiheit entzogenes Ereignis
 Los (Schweden), eine Ortschaft in der Gemeinde Ljusdal, Schweden
 LOS (Erzählung), Erzählung von Klaus Merz aus dem Jahr 2005
 Los!, ein Startkommando, siehe Start (Sport)
 LineageOS, der Nachfolger von CyanogenMod der Firma Cyanogen Inc.
 ein Feld auf dem Spielbrett von Monopoly, bei dessen Überschreiten ein Spieler einen bestimmten Betrag einziehen darf

Los ist der Familienname folgender Personen:
 Costas Los (* 1955), griechischer Autorennfahrer
 Sergio Los (* 1934), italienischer Architekt

LOS oder LoS steht als Abkürzung für:
 Flughafen Lagos in Nigeria nach dem IATA-Code 
 Land of smile, „Land des Lächelns“, umgangssprachlich für Thailand
 Lesbenorganisation Schweiz  
 Level of Service, ist ein Maß der Qualität des Verkehrsablaufes
 Line of sight, direkte Sichtverbindung zwischen Richtfunk-Sender und Empfänger
 Livre des Origines Suisse („Schweizerisches Hundestammbuch“), siehe Schweizerische Kynologische Gesellschaft

LOS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Oder-Spree

Siehe auch:

 Loos
 Looss
 Łoś
 Loes
 Lose
 Looz
 Loss (Begriffsklärung)
 Das Gewinnlos

Abkürzung